Schramme steht für:
 eine Schürfwunde
 Schramme11, eine deutsche Rockband

Schramme ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Schramme (1929–1988), belgischer Söldner
 Otto Schramme (1898–1941), deutscher Politiker (NSDAP)
 Thomas Schramme (* 1969), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schram
 Schramm